Rio Bistra (Arieş)
Rio Bistra (Barcău)
Rio Bistra (Bistriţa)
Rio Bistra (Mureş)
Rio Bistra (Sebeş)
Rio Bistra (Timiş)
Rio Bistra (Vişeu)
Ou ainda:
Rio Bistra Boului
Rio Bistra Mare
Rio Bistra Mică
Rio Bistra Mărului
Rio Bistra Orăşenilor
Rio Bistra Roşie

Desambiguação